Wilby (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Wilby (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Wilby (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Wilby (Victoria), Australia